Kasteel De Mot (Leest)
Kasteel De Mot (Ternat)